Olof Olsson ist der Name folgender Personen:

* Olof Olsson (Geistlicher) (1841–1900), schwedisch-US-amerikanischer Geistlicher 
 Olof Olsson (Politiker) (1872–1939), schwedischer Politiker
 Olof Olsson i Kullenbergstorp (1859–1934), schwedischer Politiker